SCML peut correspondre à :

 Structured Commentary Markup Language
 Safe Consumer Markup Language